Venezuela:
  Güigüe (grad)
  Güigüe (rijeka)